Scharosch ist der deutsche Name:

 der heutigen slowakischen Region Šariš sowie des historischen Komitats Sáros
 der rumänischen Orte Șoarș (Scharosch bei Fogarasch) und Șaroș pe Târnave (Scharosch an der Kokel)